ЗХВ — аббревиатура, обозначающая:
 Завод химического волокна
 Золотой ход валторн